

Geografia 
 Germania
 Königstein – comune della Baviera
 Königstein – città della Sassonia
 Königstein im Taunus – comune dell'Assia
 Namibia
 Königstein – vetta del Massiccio Brandberg

Altro 
 Fortezza di Königstein – castello nei pressi di Königstein (Svizzera sassone)